Гуе () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Гуе, Михаэл Ян де (1836—1909) — голландский арабист.
 Гуе — район городского подчинения городского округа Таншань провинции Хэбэй (КНР).

См. также 
 Гуй (значения)